{{Фильм
| РусНаз         = Ксеро
| ОригНаз        = Xero
| Изображение    = Xero (film).jpg
| Жанр           = порнофильм
| Режиссёр       = 
| Продюсер       = 
| Сценарист      = Рокфорд Кэбин
| В главных ролях= Джейд СтаррДжейми ЛэнгфордФранциска ФейселлаДеви ЛиннЗои Минкс
| Композитор     = Рокфорд Кэбин
| Компания       = Cobra FilmsPulse
| Бюджет         = $ 30 000
}}
«Ксеро» () — экспериментальный лесбийский порнофильм 2010 года режиссёра Джека «Зиппера». Премьера состоялась 21 июня 2010 года в СШАXero, 1 июля фильм вышел на DVD, а 28 октября был показан на Берлинском порнофестивале.

 Сюжет 
Фильм объединил в себе лесбийскую эротику в исполнении пяти девушек и стилизацию под японские дзэн-традиции, а также содержит в себе БДСМ-элементы: владение ножом, противогазы, латекс, маски.

 В ролях 
  — брюнетка Джейми Лэнгфорд — шатенка Франциска Фейселла — блондинка''
 Деви Линн
 Зои Минкс

Награды и номинации 
Награды
 2011 — AltPorn Award — «Best Feature AltPorn Video»

Номинации
 2011 — AVN Awards — «Best All-Girl-Release»
 2011 — AVN Awards — «Best Art Direction»
 2011 — AVN Awards — «Best Music Soundtrack»
 2011 — AVN Awards — «Best Tease Performance» (Джейми Лэнгфорд)

Примечания

Ссылки 
 «Ксеро» на сайте IAFD

Фильмы США 2010 года
Фильмы Германии 2010 года
Порнографические фильмы США
Порнографические фильмы Германии
Фильмы на английском языке
Альтернативная порнография
Порнографические фильмы 2010-х годов
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы на лесбийскую тематику